Гленн Флешлер (, род. 5 сентября 1968 года) — американский актёр театра и телевидения. Известен по ролям в сериалах «Подпольная империя», «Настоящий детектив», «Миллиарды», а также ролью второго плана в фильме «Джокер» 2019 года.

Ранняя жизнь и образование
Флешлер родился в еврейской семье и учился актёрскому мастерству в Школе исполнительских искусств Тиш при Нью-Йоркском университете, где получил степень магистра изящных искусств.

Карьера

Кино
Первым крупным фильмом Флешлера стал фильм 1998 года «Дороже рубинов». Позже он снялся в таких фильмах, как «Криминальная фишка от Генри», «Жасмин», «Самый жестокий год», «Субурбикон», «Джокер» и др.

Телевидение
На телевидении Флешлер снимался в сериалах «Секс в большом городе», «Закон и порядок», «Третья смена», «Грань», «Смертельно скучающий», «Хорошая жена», «Голубая кровь», «Больница Никербокер», «Последователи», «Элементарно», «Миллиарды», «Барри», «Трагедия в Уэйко», «Сумеречная зона», «Хранители» и др. Сыграл Джорджа Ремуса, реально существовавшего бутлегера, во 2–4 сезонах «Подпольной империи» и Эррола Чайлдресса в первом сезоне «Настоящего детектива». В третьем сезоне сериала «Ганнибал» сыграл доктора Корделла Домлинга, врача и помощника Мейсона Вергера. В мини-сериале «Однажды ночью» сыграл судью Рота.

Театр
Бродвейские работы Флешлера включают в себя «Смерть коммивояжёра», «Парни и куколки», «Аркадия» и «Венецианский купец». Вне Бродвея играл в таких пьесах, как «Мера за меру» и «Перикл, царь Тирский».

Фильмография

Фильм

Телевидение

Видео игры

Примечания

Ссылки 
 
 Lynch, Tess. "Who’s That Guy? Glenn Fleshler, a.k.a. Errol Childress of ‘True Detective’!" Hollywood Prospectus. March 11, 2014.

Родившиеся в 1968 году
Википедия:Биографии современников
Киноактёры США
Актёры театра США
Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета